Changhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ring Co, sjö, Tibet, 
 Changhu (socken i Kina, lat 29,04, long 113,25), Hunan, 
 Changhu (socken i Kina, lat 26,91, long 112,57), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar